Favrskov har flere betydninger:

 Favrskov Kommune – en dansk kommune.
 Favrskov (Holsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Holsted Sogn, Vejen Kommune
 Favrskov (Kerte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kerte Sogn, Assens Kommune
 Favrskov (hovedgård) – en hovedgård i Lyngå Sogn, Favrskov Kommune